1. FC Schweinfurt 05 (celým názvem: 1. Fussball-Club Schweinfurt 1905, Verein für Leibesübungen e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Schweinfurt. Založen byl 5. května 1905. Od sezóny 2013/14 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Willy-Sachs-Stadionu s kapacitou 15 060 diváků. Klubové barvy jsou černá, červená a zelená.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl ženského fotbalu, gymnastiky a lehké atletiky.

Historické názvy 

Zdroj:

 1905 – 1. FC Schweinfurt 05 (1. Fussball-Club Schweinfurt 1905, Verein für Leibesübungen)
 1943 – KSG Schweinfurt (Kriegssportgemeinschaft Schweinfurt)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem 1. FC Schweinfurt 05 (1. Fussball-Club Schweinfurt 1905, Verein für Leibesübungen e. V.)

Získané trofeje 

 Gauliga Bayern ( 2× )
 1938/39, 1941/42
 Regionalliga Süd ( 1x )
 1965/66
 Bayerischer Pokal ( 2× )
 2016/17, 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1933–1942: Gauliga Bayern
 1942–1944: Gauliga Nordbayern
 1945–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1976: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1976–1978: 1. Amateurliga Bayern
 1978–1983: Fußball-Bayernliga
 1983–1984: Landesliga Bayern Nord
 1984–1985: Fußball-Bayernliga
 1985–1986: Landesliga Bayern Nord
 1986–1990: Fußball-Bayernliga
 1990–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1998: Fußball-Bayernliga
 1998–2001: Fußball-Regionalliga Süd
 2001–2002: 2. Fußball-Bundesliga
 2002–2004: Fußball-Regionalliga Süd
 2004–2005: Fußball-Bayernliga
 2005–2007: Landesliga Bayern Nord
 2007–2009: Fußball-Bayernliga
 2009–2010: Landesliga Bayern Nord
 2010–2012: Fußball-Bayernliga
 2012–2013: Fußball-Bayernliga Nord
 2013– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2004/05: Klub se odhlásil ze soutěže z důvodu insolvence. Do následujícího ročníku se pak přihlásil do čistě amatérské Landesligy.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1905
1. FC 05